Ingenmansland kan syfta på:

 Ingenmansland – ett markområde ingen har kontroll över
 Ingenmansland (film) – en bosnisk/kroatisk film från 2001
 Ingenmansland (musikalbum) – ett musikalbum av Nordman
 Ingenmansland (radioprogram) – ett radioprogram som sändes i Sveriges Radio i början av 1980-talet
 Ingenmansland (sång) – en sång som deltog på Melodifestivalen 2001
 Ingenmansland - Minnen från Bosnien – en svensk musikal från 1999
 Ingen mans land – en roman av Jan Guillou
 Ingen mans land (film) – italiensk-jugoslavisk antikrigsfilm av Francesco Rosi, 1970